Molkenbuhr ist der Familienname folgender Personen:

 Brutus Molkenbuhr (1881–1959), deutscher Soldat, Soldatenrat der Novemberrevolution
 Hermann Molkenbuhr (1851–1927), deutscher Politiker (SPD), Reichstagsabgeordneter
 Marcellinus Molkenbuhr (1741–1825), deutscher Priester im Franziskanerorden, Theologe und Buchautor